Артета () может означать:
 Артета, Айноа (род. 1964) — испанская оперная певица
 Артета, Аурелио (1879—1940) — испанский художник
 Артета, Инес (род. 1962) — аргентинская писательница
 Артета, Мигель (род. 1965) — пуэрто-риканский режиссёр
 Артета, Микель (род. 1982) — испанский футболист
 Де Артета, Педро Хосе (1797—1873) — южноамериканский политик и вице-президент Эквадора

См. также 
 Диего де Нобоа и Артета (1789—1870) — южноамериканский политик и президент Эквадора